— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, расположенная в префектуре Ямагата. Линия соединяет станцию  расположенную в городе Ямагата со станцией  расположенной в посёлке Оэ. Все составы так же идут до станции .

Станции 
 Все станции расположены в префектуре Ямагата.
 Поезда останавливаются на всех станциях.
 Разъезды доступны на станциях помеченных символами "◇", "v", и "^".

Подвижной состав
 Дизельные поезда серии KiHa 101

Ссылки 
 Станции линии Атэрадзава (JR East)